Desperado, 1995-ös amerikai film
 Desperado, magyar popzenei együttes